Uri Carsenty – astronomo israeliano
 13333 Carsenty – asteroide della fascia principale